Opstand of rebellie
REBEL (computerschaak)
Ierse rebel-muziek, een subgenre in Ierse folkmuziek
Rebel, de jongerenorganisatie van de Internationale Kommunistenbond
Rebel, het Nederlandse ensemble van oude muziek

Personen 
Hans Rebel, Oostenrijks entomoloog, gespecialiseerd in vlinders
Désirée Rebel, Nederlands balletdanseres, choreograaf en regisseur
Jan Rebel, Nederlands architect
Jean-Féry Rebel, Frans violist en componist uit de barokperiode
Steve Harley & Cockney Rebel
DJ The Rebel, pseudoniem van Bas van Tilburg
DJ Rebel, pseudoniem van Kevin Leyers
Rebel (rapper), een Spaanse rapper, geboren als José Antonio Rodríguez Fernández, overleden in 2020

Muziekalbums 
Rebel (album), album van John Miles
I'm a Rebel
Rebel Meets Rebel
Rock the Rebel / Metal the Devil

Films/Televisie 
Rebel Without a Cause (1955), de bekende film met James Dean en Natalie Wood
Rebel with a Cause
The Rebel Set (1959)
Wild Rebels (1967)
Rebel (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2017 
Rebel (film), Belgische film uit 2022